Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode (2011–2016). Die Landtagswahl fand am 4. September 2011 statt.

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 2011 setzt sich der Landtag wie folgt zusammen:

Sitzungspräsidium 

 Präsidentin des Landtags Sylvia Bretschneider (SPD)
 1. Vizepräsidentin:Beate Schlupp (CDU)
 2. Vizepräsidentin:Regine Lück (Linke)
 3. Vizepräsidentin:Silke Gajek (Bündnis 90/Grüne)
 Schriftführer: Katharina Feike (SPD)Tilo Gundlack (SPD)Thomas Schwarz (SPD)Martina Tegtmeier (SPD)Burkhard Lenz (CDU)Detlef Lindner (CDU)Maika Friemann-Jennert (CDU)Barbara Borchardt (Linke)Henning Foerster (Linke)Karen Stramm (Linke)Jutta Gerkan (Bündnis 90/Grüne)Johannes Saalfeld (Bündnis 90/Grüne)

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete

Weblinks 
 Wahl zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am 4. September 2011. Endgültiges Ergebnis. Gewählte Wahlkreisbewerber (Erststimmen)
 Wahl zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am 4. September 2011. Endgültiges Ergebnis. Gewählte Bewerber aus Landeslisten (Zweitstimmen)
 Abgeordnete auf der Seite des Landtags

 08